Силицид празеодима — бинарное неорганическое соединение 
металла празеодима и кремния
с формулой PrSi,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Силицид празеодима образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,824 нм, b = 0,3941 нм, c = 0,592 нм, Z = 4,
структура типа борида железа FeB
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1657°C .

При температуре 51-54 К соединение переходит в ферромагнитное состояние
.

Примечания 

Соединения празеодима
празеодима